Mosa is de Latijnse naam voor de rivier de Maas. In die betekenis kan het verwijzen naar:
Mosa Trajectum of Traiectum ad Mosam, de Latijnse naam voor Maastricht;
Mosasaurus, een uitgestorven zeereptiel waarvan het type-exemplaar bij Maastricht gevonden is;
Mogurnda mosa, een straalvinnige vissensoort;
Metaphycus mosa, een vliesvleugelig insect;
Mosae Forum, winkel- en kantorencomplex in Maastricht;
Koninklijke Mosa, tegelfabrikant uit Maastricht;
Mosa Meat, producent van kweekvlees uit Maastricht;
MOSA-regio, een zwem- en waterpolovereniging uit Venlo;
MOSA '14, omnisportvereniging uit Oijen;
Mosa Petanca, jeu-de-boulesvereniging uit Maastricht;
MagnusMosa, schaakvereniging uit Maastricht;
Lux ad Mosam, christelijke studentenvereniging uit Maastricht.

Mosa is tevens een voornaam, zowel voor mannen als vrouwen, alsook een achternaam, artiestennaam, bijnaam en plaatsnaam:
Mosa Lebusa, Zuid-Afrikaans voetballer;
Mosa's eiland, kinderboek van de Arubaanse schrijfster Desiree Correa;
Marianne Mosa, Duits actrice;
Dimitry Mosa, artiestennaam van Russisch-Nederlands zanger;
Moshtagh Yaghoubi, beter bekend als "Mosa", Afghaans-Fins voetballer;
Mosa (Unterbreizbach), een dorp in de Duitse deelstaat Thüringen.